

Economia
 Zentralverband des Deutschen Handwerks – associazione di categoria degli artigiani e dei commercianti tedeschi

Sport
Sportvereniging Zwaluwen Den Hoorn – squadra di calcio olandese della cittadina di Den Hoorn, fondata nel 1931